Comme un homme, film de Safy Nebbou, sorti en 2012.
 Comme un homme (I'll Make a Man Out of You), une chanson de la bande originale du film Mulan.